Vuelta Asturias 2021 var den 63. udgave af det spanske etapeløb Vuelta a Asturias. Cykelløbets tre etaper havde en samlet distance på 510 km, og blev kørt i Asturien fra 30. april til 2. maj 2021 med start i Oviedo og mål på toppen af Monte Naranco. 15 hold stillede til start. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 63. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Colombianske Nairo Quintana fra  vandt løbet samlet for anden gang i karrieren

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021